Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Juan Carlos Báguena e Omar Camporese che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Javier Sánchez 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Andrés Gómez /  Javier Sánchez (finale)

 Charles Beckman /  Luke Jensen (primo turno)
 Martín Jaite /  Cássio Motta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Madrid Tennis Grand Prix 1990